

Patronyme 
 Henri Le Fauconnier (1881-1946), fut un peintre cubiste français.
 Janine Le Fauconnier (1930-2008), fut un écrivain français auteur de roman policier.
 Marguerite Le Fauconnier (— siècles), troisième et dernière épouse de Bertrand Barère de Vieuzac.

Homonymie
Homonymie de patronyme